Eleonora Giorgi ist der Name folgender Personen:

* Eleonora Giorgi (Schauspielerin) (* 1953), italienische Schauspielerin
 Eleonora Giorgi (Leichtathletin) (* 1989), italienische Leichtathletin